Ludwig Ruckdeschel ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Ruckdeschel (Politiker) (1907–1986), deutscher Politiker (NSDAP)
 Ludwig Ruckdeschel (Musiker) (* 1968), deutscher Organist